Rüssel steht für:

 Rüssel, ein Organ
 umgangssprachlich eine Fluggastbrücke

Ort:
 Rüssel, Ortsteil der Gemeinde Ankum, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Literatur:
 Der Rüssel, Drama von Wolfgang Bauer aus dem Jahr 1962

Rüssel ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Rüssel (Chemiker) (* 1928), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Harald Rüssel (* 1965), deutscher Koch
 Herbert Rüssel (1897–1940), deutscher Journalist, Schriftsteller und Opfer des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Ryssel